Но́вая У́шица — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Ушица — посёлок городского типа в Хмельницкой области, административный центр Новоушицкого района.
 Новая Ушица — посёлок в Коростенском районе Житомирской области..